Caspar Bartholin (también Berthelsen o Bartholinus) puede referirse a:

Caspar Bartholin el Viejo (1585-1629), anatomista y profesor de medicina danés.
Caspar Bartholin el Joven (1655-1738), anatomista danés y nieto del anterior.